Kopparvallen (Åtvidaberg), een voetbalstadion uit 1907
 Kopparvallen (Falun), een bandystadion in Zweden